John Cockerill peut désigner :
 John Cockerill, un industriel belgo-britannique (1790-1840) ;
 John Albert Cockerill (1845-1896), journaliste américain ;
 John Cockerill, le groupe industriel à qui il a donné son nom.